Tetjana Lužans'ka e Coco Vandeweghe erano le detentrici del titolo, ma Luzhanska quest'anno non ha partecipato. Vandeweghe ha fatto coppia con Mashona Washington, ma ha perso nel 1º turno contro Elizabeth Lumpkin e Ioana Raluca Olaru.

Il doppio del torneo di tennis Goldwater Women's Tennis Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jamie Hampton e Ajla Tomljanović che hanno battuto in finale Maria Sanchez e Yasmin Schnack 3–6, 6–3, [10–6].

Teste di serie

 Lindsay Lee-Waters /  Megan Moulton-Levy (semifinali)
 Elena Bovina /  Mandy Minella (semifinali)

 Coco Vandeweghe /  Mashona Washington (primo turno) 
 Jamie Hampton /  Ajla Tomljanović (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Goldwater Women's Tennis Classic 2011